Adhemar je lahko:

Priimek več znanih oseb:
 François Adhémar de Monteil de Grignan, francoski rimskokatoliški nadškof
 Jacques Adhémar de Monteil de Grignan, francoski rimskokatoliški škof
 Jean-Baptiste Adhémar de Monteil de Grignan, francoski rimskokatoliški nadškof
 Joseph Adhemar, francoski matematik
 Louis-Joseph Adhémar de Monteil de Grignan, francoski rimskokatoliški škof

Ime več znanih oseb:
 Adhemar da Silva, brazilski atlet
 Adhemar de Barros, brazilski politik
 Ademar (tudi Adhemar) Monteilski, francoski škof